Мао може да се отнася за:
 Мао Дзъдун, китайски политик
 Мао (град), град в Чад
 Мао (Доминиканска република), град в Доминиканската република
 Мао (парична единица), китайска парична единица
 Мао (птица) (Gymnomyza samoensis), вид птици от семейство Медоядови